

Nom de famille 

 Abdel Fattah Badawi (1935-2007), footballeur international égyptien ;
 Abdullah Ahmad Badawi (1939-), diplomate et homme d'État malaisien ;
 Abdurrahmân Badawî (1917-2002), professeur de philosophie et poète égyptien ;
 Ahmad al-Badawi, mystique sunnite marocain du  ;
 El-Said Badawi (1929-2016), linguiste égyptien ;
 Raif Badawi (1984-), écrivain et blogueur saoudien ;
 Samar Badawi (1981-), militante saoudienne ;
 Zeinab Badawi (1959-), journaliste soudano-britannique de télévision et de radio.